Гаи-Суходольские () — село в Бродовской городской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 52 человека. Занимает площадь 0,3 км². Почтовый индекс — 80644. Телефонный код — 3266.

Ссылки 
 Гаи-Суходольские на сайте Верховной рады Украины